Bent Jørgensen har flere betydninger:

 Bent Jørgensen – zoolog og tidligere direktør for København Zoo.
 Bent Jørgensen (fodboldspiller) – tidligere dansk fodboldspiller.
 Bent Jørgensen (navneforsker) – professor i navneforskning på Københavns Universitet.
 Bent Jørgensen (håndboldspiller) – håndboldspiller, der spillere på landsholdet til Sommer-OL 1972